Мираду́ (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Кондом.

Код INSEE кантона — 3218. Всего в кантон Мираду входят 9 коммун, из них главной коммуной является Мираду.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 2122 человека.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Мираду на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер